Jongkind, apellido, puede referirse a:

 Johan Barthold Jongkind, pintor holandés; o
 Carel Christiaan Hugo Jongkind, botánico holandés.